babcia (babka, baba), prababcia – nazwa relacji w rodzinie
 babcia (babka) – ogólne określenie oznaczające kobietę w podeszłym wieku

Osoby:
 Babcia Moses – amerykańska malarka

Literatura:
 Babcia, my i gangsterzy – powieść Ewy Ostrowskiej
 Babcia na jabłoni – powieść Miry Lobe
 Babcia Weatherwax – postać wymyślona przez Terry’ego Pratchetta
 Babcia Gąska – postać występująca w anglojęzycznych baśniach i rymowankach

Film:
 Babcia – czeski film z 1940 roku
 Babcia – czechosłowacki film telewizyjny z 1971 roku
 Babcię przejechały renifery – amerykański film animowany z 2003 roku
 Babcia Gandzia – francuski film z 2012 roku
 Babcia rabuś – brytyjski film z 2013 roku
 Babcia Kaczka – postać z komiksu Kaczor Donald
 Babcia – postać z kreskówek z serii Zwariowane melodie

Inne:
 Babcia Róża i Gryzelka – polski program telewizyjny
 Babcie z Plaza de Mayo – argentyńska organizacja kobiet poszukujących i identyfikujących ofiary argentyńskiej junty z lat 1976–1983 
 babcia klozetowa – potoczne określenie osoby pracującej w ubikacji publicznej

Zobacz też 

 Dzień Babci (21 stycznia)
 dziadek
 babka, baba

Relacje rodzinne

en:Grandma (disambiguation)